Il doppio dell'Open Gaz de France 1996 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1996.

Meredith McGrath e Larisa Neiland erano le detentrici del titolo, ma hanno perso nei quarti di finale contro Laurence Courtois e Nancy Feber.

Kristie Boogert e Jana Novotná hanno battuto in finale 6–4, 6–3 Julie Halard-Decugis e Nathalie Tauziat.

Teste di serie
 Meredith McGrath /  Larisa Neiland (quarti di finale)
 Lori McNeil /  Helena Suková (semifinali)
 Kristie Boogert /  Jana Novotná (campionesse)
 Julie Halard-Decugis /  Nathalie Tauziat (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open Gaz de France 1996